Achelyna är ett släkte av skalbaggar. Achelyna ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Achelyna